Nobsa kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Nobsa (ort), Boyacá, 
 Nobsa (kommun), Boyacá,